Sieber kan syfta på följande platser:

Geografi

Tyskland 

 Sieber (vattendrag), Niedersachsen,

USA 

 Sieber (gruva), Nevada, Nye County,

Personer 
 Franz Wilhelm Sieber (1789–1844), böhmisk botaniker